Luppe steht für:
 Luppe (Metallurgie), Zwischenprodukt aus der historischen Eisen/Stahlherstellung – neuzeitlich auch in der industriellen Stahlverarbeitung
 Luppe (Fluss), Nebenfluss der Saale in Sachsen und Sachsen-Anhalt
 Kleine Luppe, Nebenarm der Weißen Elster in Leipzig
 Alte Luppe, Zufluss der Neuen Luppe in Leipzig
 Neue Luppe, Nebenarm der Weißen Elster in Sachsen

Luppe ist der Familienname folgender Personen: 
 Gregorius Luppe (1562–1636), deutscher Magister, Oberstadtschreiber und Syndikus in Leipzig sowie Rittergutsbesitzer
 Andreas Luppius (1654–1731), deutscher Buchhändler und Verleger   
 Johann Samuel Luppe (1685–1742), deutscher evangelischer Theologe und Superintendent 
 Karl Luppe (1819–1867), deutscher evangelischer Theologe und Erzieher des Herzogs Friedrich I. vom Anhalt
 Hermann Luppe (1874–1945), deutscher Jurist, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und Gründungsmitglied der Deutschen Demokratischen Partei
 Wolfgang Luppe (1931–2014), deutscher Papyrologe und Altphilologe

Siehe auch:
 Lupe (Begriffsklärung)